Johnsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Johnsbach (Gemeinde Admont), Ortschaft und Katastralgemeinde von Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Johnsbach (Glashütte), Ortsteil der Stadt Glashütte, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Johnsbach oder Jonsbach, deutsche Namen der Gemeinde Janská, Bezirk Tetschen, Aussiger Region, Tschechien

Gewässer:
 Johnsbach (Enns), rechter Zufluss der Enns an der Haltestelle Johnsbach der Rudolfsbahn, Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark